Pau de arara (tortura) - instrumento de tortura
 Pau de arara (transporte) - forma de transporte irregular, usado sobretudo na região Nordeste do Brasil

Desambiguação